Джо́йя () — итальянская фамилия и производные от неё:

Фамилия 
 Джойя, Гаэтано (1768(?)—1826) — итальянский танцовщик и балетмейстер.
 Джойя, Малалай (род. 1978) — афганская правозащитница, писатель и политик.
 Джойя, Мельхиор (1767—1829) — итальянский писатель, философ и экономист.

Прочее 
 Джойя — станция Миланского метрополитена.